Die Afrikanische Nationenmeisterschaft (, , kurz CHAN) ist ein afrikanisches Fußballturnier und wurde 2007 vom CAF als neues Turnier für die Nationalmannschaften Afrikas vorgestellt. Dabei sind nur Spieler spielberechtigt, die in den nationalen Meisterschaften ihrer Heimatländer spielen. Das Turnier wechselt sich jährlich mit dem Afrika-Cup ab.

Das erste African Nations Championship wurde 2009 ausgetragen. Gastgeber war die Elfenbeinküste. Acht Nationen nahmen teil; seit dem Turnier 2011 liegt die Anzahl der Teams bei sechzehn.

Nach dem Beschluss der CAF, die Fußball-Afrikameisterschaft ab 2013 in ungeraden Jahren auszutragen, wurde die Nationenmeisterschaft entsprechend ab 2014 in gerade Jahre verschoben.

Format 
Die CAF teilt die Länder für die Qualifikation in sechs Zonen ein (Nordzone, Westzone A, Westzone B, Zentralzone, Zone Zentral-Osten und Südzone). Seit 2011 wird das Turnier mit 16 Mannschaften ausgetragen. Die Zonen Nord und West A erhalten jeweils zwei Startplätze, die anderen vier Zonen jeweils drei Startplätze.

Im aktuellen Modus, eingeführt beim Turnier 2011 im Sudan, werden die Mannschaften in vier Gruppen gelost, in denen jede Mannschaft einmal gegen jeden spielt. Die Dritt- und Viertplatzierten der Gruppen steigen aus dem Wettbewerb aus, die Ersten und Zweiten jeder Gruppe kommen ins Viertelfinale. Die Verlierer der Halbfinals spielen um den 3. Platz im Turnier, und die Gewinner der beiden Halbfinals treffen im Endspiel aufeinander und ermitteln den Turniersieger.

Erstteilnahmen 
Bis zur Austragung des Bewerbs 2014 gab es mindestens acht Erstteilnehmer. Nachfolgend eine Liste von allen 32 Nationalmannschaften, die bis 2023 teilgenommen haben.

 Fett geschriebene Mannschaften wurden bei ihrer ersten Teilnahme Afrikameister.
 Kursiv geschriebene Mannschaften waren bei ihrer ersten Teilnahme Ausrichter.

Die Turniere im Überblick

Statistiken 
Stand: 2023

Rangliste

Ewige Endrundentabelle 
(Stand: 4. Februar 2023)

Anmerkungen:
 Tore aus dem Elfmeterschießen gehen nicht in die Torstatistik ein.
 Sieg jeweils 3 Punkte, Unentschieden ein Punkt
 Bei Punktgleichstand zählt die durchschnittliche Punktzahl

Varia

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 2009